«Синяя спина» () —  художественный фильм режиссёра Роберта Коннолли. Экранизация романа Тима Уинтона 1997 года. В фильме снимались Миа Васиковска, Рада Митчелл и Эрик Бана. Фильм попал в лонг-лист фильмов, которые могли бы войти в программу 71-го Берлинского международного кинофестиваля в марте 2021 года.

Сюжет 
Во время дайвинга Эбби подружилась с диким синим групером. Когда Эбби понимает, что рыба находится под угрозой, она черпает вдохновение у своей мамы-активиста Доры и бросается на браконьеров, чтобы спасти своего друга.

В ролях 
 Миа Васиковска — Эбби
 Ариэль Джой Донохью — Эбби в детстве
 Рада Митчелл — Дора
 Эрик Бана — Безумный Мака
 Кларенс Райан — Бриггс

Производство 
Съёмки фильма начались 22 марта 2021 года в Западной Австралии.

Премьера фильма состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Примечания

Ссылки 
 Эрик Бана снимется в австралийском фильме 'Blueback'
 Hollywood stars to lead Tim Winton film adaptation of Blueback

Фильмы-драмы Австралии
Фильмы Австралии
Фильмы в производстве
Фильмы на английском языке